Duran – miasto we Francji
 Durán – miasto w Ekwadorze
 Duran – jednostka osadnicza w USA
 Diego Durán – franciszkanin, kronikarz
 duran – rodzaj szkła